Der Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Juli 2017 in Binghamton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Binghamton (New York)